Heilbrunnen steht für

 Fachingen Heil- und Mineralbrunnen
 Lauchstädter Heilbrunnen
 Heilbrunnen (Windeck)
 Heilsamer Brunnen Leobersdorf

Siehe auch:
 Heilbrun
 Heilbrunn
 Heilbronn (Begriffsklärung)
 Heilsbronn
 Gesundbrunnen